CIM-10 Capitolul 07 Bolile ochiului si anexelor sale (H00-H59)

Afecțiunile pleoapei, aparatului lacrimal și orbitei H00-H06 
 (H00) Orgelet și chalazion
 (H00.0) Orgelet și alte inflamații profunde ale pleoapei:
 Abcesul pleoapei 
 Furunculul pleoapei
 Urcior
 (H00.1) Chalazion

(H01) Alte inflamații ale pleoapei
 (H01.0) Bleferită 
 (H01.1) Dermatoză neinfecțioasă a pleoapei 
 (H01.8) Alte inflamații specificate ale pleoapei 
 (H01.9) Inflamația pleoapei, nespecificată

(H02) Alte afecțiuni ale pleoapei 
 (H02.0) Entropion și trichiaza pleoapelor
 (H02.1) Ectropion al pleoapei 
 (H02.2) Lagoftalmie -
 (H02.3) Blefarochalasis
 (H02.4) Ptoză
 (H02.5) Alte tulburări afectând funcția palpebrală
 Anchiloblefaron
 Blefarofimoză
 Atrofia pleoapei
 (H02.6) Xantelasma pleoapei
 (H02.7) Alte afecțiuni degenerative ale pleoapei și ale regiunii perioculare 
 Cloasma pleoapei 
 Madaroza pleoapei
 Vitiligo al pleoapei 

 (H02.8) Alte afecțiuni specificate ale pleoapei 

 (H02.9) Afecțiune a pleoapei, nespecificată

(H03.0*)Afecțiuni ale pleoapei în boli clasificate altundeva
 (H03.0) Infestația parazitară a pleoapei în boli clasificate altundeva 
 Dermatita pleoapei datorita unor specii de Demodex( B88.0+ )
 Infecția parazitară a pleoapei în: 
 leishmanioză ( B55.-+ )
 loiază ( B74.3+ )
 oncocercoză ( B73+ )
 ptiriază ( B85.3+ )

 (H03.1*) Afecțiuni ale pleoapei în alte boli infecțiose clasificate altundeva
 Afecțiuni ale pleoapei în:
 infecția cu herpes viral (herpes simplex) ( B00.5+ )
 lepră ( A30.-+ )
 molluscum contagiosum ( B08.1+ )
 tuberculoză ( A18.4+ )
 pian ( A66.-+ )
 zona Zoster ( B02.3+ )

 (H03.8*) Afecțiuni ale pleoapei în alte boli clasificate altundeva
 Afecțiuni ale pleoapei în impetigo ( L01.0+ )

(H04) Afectiuni ale aparatului lacrimal 
 (H04.0) Dacrioadenită
 (H04.1) Alte afecțiuni ale glandei lacrimale 
 Dacriops
 Sindromul ochiului uscat 

 (H04.2) Epiforă 
 (H04.3) Inflamația acută și nespecificată a căilor lacrimale 
 Dacriocistita (flegmonoasă) acută, subacută sau nespecificată
 Dacriopericistita acută, subacută sau nespecificată
 Canaliculita lacrimală acută, subacută sau nespecificată
H04.4 Inflamatia cronica a cailor lacrimale 
H04.5 Stenoza si insuficienta cailor lacrimale 
H04.6 Alte afectiuni ale cailor lacrimale 
H04.8 Alte afectiuni ale aparatului lacrimal 
H04.9 Afectiune a aparatului lacrimal, nespecificata

(H05) Afectiuni ale orbitei 

(H06) Afectiuni ale aparatului lacrimal si ale orbitei in boli clasificate altundeva 

 (H06.2*) Exoftalmia tireotoxică

Afecțiuni ale conjunctivei (H10-H13) 

(H10) Conjunctivită 

(H11) Alte afecțiuni ale conjunctivei 

(H13) Afecțiuni ale conjunctivei în boli clasificate altundeva

Afecțiuni ale sclerei, corneei, irisului și corpilor ciliari (H15-H22) 

(H15) Afecțiuni ale sclerei 

(H16) Keratită 

(H17) Cicatrice și opacități corneene 

(H18) Alte afecțiuni ale corneei 

(H19) Afecțiuni ale sclerei și corneei în boli clasificate altundeva 

(H20) Iridociclită 

(H21) Alte afecțiuni ale irisului și corpilor ciliari 

(H22) Afecțiuni ale irisului și corpilor ciliari în boli clasificate altundeva

Afecțiuni ale cristalinului (H25-H28) 

(H25) Cataractă senilă 

(H26) Alte cataracte 

(H27) Alte afecțiuni ale cristalinului 

(H28) Cataracta și alte afecțiuni ale cristalinului în boli clasificate altundeva

Afecțiuni ale choroidei și retinei (H30-H36) 

(H30) Inflamații chorioretinale 

(H31) Alte afecțiuni ale choroidei 

(H32) Inflamații chorioretinale în boli clasificate altundeva 

(H33) Dezlipiri și rupturi ale retinei 

(H34) Ocluzia vasculară retiniană 

(H35) Alte afecțiuni retiniene 

(H36) Afecțiuni retiniene în boli clasificate altundeva

Glaucom (H40-H42) 

(H40) Glaucom 

(H42) Glaucom în boli clasificate altundeva

Afecțiunile corpului vitros și ale globului ocular (H43-H45) 

(H43) Afecțiuni ale corpului vitros 

(H44) Afecțiuni ale globului ocular 

(H45 ) Afectiuni ale corpului vitros si globului ocular in boli clasificate altundeva 

(H46) Nevrită optică 

(H47) Alte afecțiuni ale nervului optic [al 2-lea] și căilor optice

(H48) Afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice in boli clasificate altundeva

Afecțiunile mușchilor oculari, ale miscărilor binoculare, de acomodare și de refracție (H49-H52) 

(H49)Strabism paralitic 

(H50) Alte strabisme 

(H51) Alte anomalii de mișcare binoculară 

(H52) Vicii de refracție și tulburări de acomodare

Tulburări de vedere și cecitate (H53-H54) 

(H53) Tulburări de vedere 

(H54) Cecitatea și scăderea văzului

Alte afecțiuni ale ochiului și anexelor sale (H55-H59) 

(H55)Nistagmus și alte mișcări anormale ale ochiului 

(H57) Alte afecțiuni ale ochiului și anexelor 
 () Anomalii ale funcției pupilare
 Mioză
 Midriază
 Anizocorie
 () Durere oculară
 Ochi roșu
(H58) Alte afecțiuni ale ochiului și anexelor în boli clasificate altundeva 

(H59) Afecțiuni postprocedurale ale ochiului și anexelor, neclasificate altundeva

Vezi și 
 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems#ICD10 – mai multe legături externe pentru codurile ICD
 International Classification of Diseases for Oncology (ICDO)

 Listă de coduri ICD-10

Legături externe 
  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, a 10-a revizie, versiunea pentru 2007

  Îndrumar de codificare

Clasificarea CIM-10
Boli
Liste despre medicină
Coduri
Clasificare medicală